Nauendorf – comune tedesco
 Nauendorf – frazione della città tedesca di Apolda
 Nauendorf – frazione della città tedesca di Wettin-Löbejün